La DFB-Pokal 2007-2008 è stata la 65ª edizione della Coppa di Germania, è iniziata il 3 agosto 2007 e si è conclusa il 19 aprile 2008. È stata vinta dal .

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.08.2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.08.2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.08.2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.08.2007

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.10.2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.10.2007

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.01.2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.01.2008

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.02.2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.02.2008

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.03.2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.03.2008

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.04.2008

Marcatori 
 Mario Gómez (  ) : 6

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2007-2008

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Edizioni della Coppa di Germania